Виторий () може да се отнася за:

 Марк Виторий Марцел, римски суфектконсул 105 г.
 Гай Виторий Хозидий Гета, римски политически и обществен деец 1 век
 Витория, (* 85 г.), дъщеря на Марк Виторий Марцел, съпруга на Луций Септимий Север, баба на император Септимий Север
 Витория (Италия), град в Сицилия
 Витория-Гастейс, град в Испания

Вижте също 
 Викторий (Victorius)
 Виктор Емануил Савойски (* 12 февруари 1937; Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amadeo Damiano Bernardino Gennaro Maria di Savoia или Vittorio Emanuele IV), последният кронпринц на Царство Италия
 Виктор (Victor)
 Виктория